Donske (în ) este localitatea de reședință a comunei Donske din raionul Simferopol, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Donske era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Donske, Donske
Donske, Donske, Simferopol
Donske, Donske, Simferopol, Crimeea